Molekulska formula -{C17H19NO4}- se može odnositi na:

 Oksmorfon
 Fenoksikarb
 Morfin-N-oksid